Майкл Рэй Ричардсон (, род. 11 апреля 1955 года) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера в НБА 
Майкл Рэй был выбран «Нью-Йорк Никс» под 4-м номером на драфте НБА 1978 года. Всего Ричардсон провёл в НБА 8 сезонов, выступал за такие команды как: «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Джерси Нетс». На протяжении всей карьеры выступал под 20 номером. Майкл Рэй 4 раза участвовал в Матче всех звёзд. За недолгую карьеру в НБА Ричардсон сделал 21 трипл-дабл (на данный момент 15-е место в истории). Сейчас Ричардсон занимает 41-е место по количеству перехватов за карьеру, сыграв меньше матчей, чем все, кто находится выше в списке, а его показатель по перехватам в среднем за матч (2,63) уступает только одному игроку, Элвину Робертсону с результатом 2,71.

Проблемы с наркотиками 
В 1986 году комиссионер НБА Дэвид Стерн пожизненно дисквалифицировал Майкла Рэя Ричардсона несмотря на то, что тот был одним из лучших игроков лиги. В то время НБА начала ужесточать свою политику относительно наркотиков, проводя тесты для игроков. Ричардсон завалил три теста. После дисквалификации Майкл Рэй попытался раздуть скандал о «двойных стандартах» в лиге, приводя в пример Криса Маллина, злоупотреблявшего алкоголем. Ричардсон утверждал, что НБА закрывает глаза на выходки таких, как Маллин, из-за белого цвета кожи, а его дисквалифицировали как чернокожего игрока. Не получив отмены решения, Майкл Рэй продолжил карьеру в Европе, где стал одним из лучших игроков. В 1988 году Стерн условно разрешил баскетболисту вернуться в НБА, но Ричардсон снова завалил 2 теста на кокаин и окончательно потерял надежды на возвращение в лигу.

Статистика в НБА

Достижения 
 Двукратный чемпион КБА (2008, 2009)
 Тренер года ПБЛ (2010)
 Тренер года НБЛ Канады (2011—2012)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК London Lightning
 Статья ESPN о Ричардсоне
 «Я твою жопу на куски порву». Что случилось с Майклом Рэем Ричардсоном
 Статистика в НБА
 Patroons announcement
 Статистика в НБА
 Times Union Editorial
 "Ex-NBA star suspended for anti-Semitic slurs; Richardson not allowed to coach in CBA championship series, " 3/28/07
 ADL Praises Albany Patroons For Suspending Former NBA All-Star For Anti-Semitic Remarks — press release from the Anti-Defamation League
 Richardson talks about the death of troubled NBA-player Eddie Griffin

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Сплит»
Баскетбольные тренеры США